Тайнай (Ніїґата)
Річка Тайнай